Bernard Michel peut faire référence à : 
 Bernard Michel (1919-1992), compositeur français ;
 Bernard Michel (1935-2013), professeur d'histoire de l'Europe centrale contemporaine à l'université Paris I-Panthéon-Sorbonne ;
 Bernard Michel (1948- ), chef d'entreprise français.